Обяза́тельный ауди́т — обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности организации или индивидуального предпринимателя.

В Российской Федерации обязательный аудит регулируется федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

В соответствии с этим законом обязательный аудит должны проводить:
 Согласно Закону 400-ФЗ от 28.12.2010, начиная с отчетности за 2010 год, организации с объемом годовой выручки более 400 млн рублей или суммой активов, более 60 млн рублей;
 открытые акционерные общества;
 кредитные организации;
 страховые организации;
 товарные и фондовые биржи;
 государственные внебюджетные фонды.

По итогам аудиторской проверки составляется аудиторское заключение, которое является составной частью бухгалтерской отчётности.

В России организации и предприниматели, на которых законодательством возложена обязанность проводить аудит, зачастую отказываются это делать, так как, по мнению некоторых бизнесменов, такой аудит не приносит реальной пользы для хозяйствующего субъекта.

См. также 
 Аудит
 Инициативный аудит
 Аудиторская программа
 Аудит учредительных документов
 Внутренний аудит
 Социальный аудит
 ESD-аудит

Аудиторские термины
Бухгалтерский учёт